Cabanis kan syfta på:

 Jean Louis Cabanis (1816–1906),  tysk ornitolog
 José Cabanis (1922–2000), fransk författare
 Pierre Jean George Cabanis (1757–1808), fransk psykolog, läkare och filosof
 Richard Schmidt-Cabanis (1838–1903), tysk skådespelare och författare

Se även
 Cabanis (auktor)